Desa Kedungdowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 110,78), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 110,79), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,22), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,91), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,29, long 111,98), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,97), 
 Desa Kedungdowo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 114,15), 

Robotskapade Indonesienförgreningar